The Debt – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 The Debt – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Debt – film del 1917 diretto da Frank Powell
 The Debt – film per la televisione del 2003 diretto da Jon Jones
 The Debt – film del 2007 diretto da Assaf Bernstein
 Il debito (The Debt) – film del 2010 diretto da John Madden
 The Debt – film del 2015 diretto da Barney Elliott